Сен-Марте́н-ла-Плен () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 31 км на південний захід від Ліона, 21 км на північний схід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1424 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 3770,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Міста-побратими 
  Ігенсдорф, Німеччина (1992)

Галерея зображень

Посилання 

 Сен-Мартен-ла-Плен, Офіційний сайт
 Сен-Мартен-ла-Плен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Мартен-ла-Плен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара